Habitus – in sociologia
Habitus – in medicina è l'atteggiamento esteriore di una persona
Habitus – in filosofia
Habitus – cognomen romano
Habitus – il portamento di una pianta